Хеслехольм () — город в Швеции в лене Сконе. Административный центр Хеслехольмской коммуны.

Население

Примечания 

Населённые пункты Швеции